Mit Zypern kann gemeint sein:

 Zypern, Insel im Mittelmeer
 Republik Zypern, Staat auf der gleichnamigen Insel
 Türkische Republik Nordzypern, ein De-facto-Regime im Norden der Insel

 Zypern (Gerät), Deckname für ein deutsches Funkmessgerät im Zweiten Weltkrieg